Монтанье (, букв. «горный»):

 Монтанье — индейское племя инну в Канаде.
 Монтанье — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Монтанье — метеоритный кратер у берегов провинции Новая Шотландия, Канада.
 Монтанье, Люк (1932—2022) — французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины или физиологии 2008 года.
 Монтанье, Проспер (1865—1948) — французский шеф-повар, автор книг и статей о кулинарии и гастрономии.
 Монтанье, Филипп (род. 1964) — французский футболист и футбольный тренер.

См. также